Охло́пков (Охло́пкова) — русская фамилия.

Известные носители 
 Охлопков, Игорь Юрьевич (род. 1951) — российский предприниматель, библиограф и библиофил.
 Охлопков, Илья Михайлович (1884—1957) — председатель Смоленского губисполкома.
 Охлопков, Николай Павлович (1900—1967) — русский советский актёр, режиссёр и педагог.
 Охлопков, Фёдор Матвеевич (1908—1968) — снайпер, Герой Советского Союза.

См. также